Джузеппе Сальваторе Боргезе (; , ) — итальянский киноактёр, каскадёр.

Родился в семье Калабрийцев, начал сниматься в кино благодаря своим акробатическим навыкам, работая каскадером в многочисленных европейских фильмах и телевизионных постановках. В титрах многих фильмах указывается как Sal Borgese. Дебютировал в эпизодической роли в фильме "La vendetta dei barbari" (1960 г). В основном исполнял роли в спагетти-вестернах, комедиях, полицейских и приключенческих лентах. Особенно хорошо известны его роли в вестернах с участием Теренса Хилла и Бада Спенсера.

Исполнил роли более чем в 130 фильмах.

Избранная фильмография 
 1961 — Варавва
 1963 — Ursus gladiatore ribelle
 1964 — Ercole contro Roma
 1965 — Вызов гладиатора
 1965 — Спартак и 10 гладиаторов
 1965 — Un dollaro bucato
 1966 — Обратный отсчёт до Судного дня
 1966 — Mille dollari sul nero
 1970 — Adiós, Sabata
 1970 — Una nuvola di polvere… un grido di morte… arriva Sartana
 1971 — Чёрный корсар
 1971 — Пираты зелёного острова
 1971 — Мания величия
 1972 — Si può fare… amigo
 1973 — Lo chiamavano Tresette… giocava sempre col morto
 1973 — L’onorata famiglia — Uccidere è cosa nostra
 1976 — Il grande racket
 1976 — Блеф
 1978 — La banda del gobbo
 1979 — Суббота, воскресенье и пятница
 1980 — Суперполицейский
 1981 — Маркиз дель Грилло
 1981 — Найдёшь друга — найдёшь сокровище
 1987 — Мошенники как и мы
 1987 — Остров сокровищ (телесериал)
 1988 — Ночь акул
 1990 — Крёстный отец 3

Примечания

Ссылки 
 

Актёры Италии
Каскадёры Италии
Актёры по алфавиту